Geraldo Valente Canali (Lages, ) é um jornalista brasileiro.

Biografia 
Nascido em Lages, mas criado em Porto Alegre desde criança, Geraldo Canali é um célebre jornalista no estado em que vive, o Rio Grande do Sul.

Foi repórter da Rede Globo na década de 1980 e ancorou telejornais na Rede Bandeirantes entre 1994 e 1998, como o Jornal da Band e o Jornal da Noite, paralelamente ao trabalho como professor do curso de jornalismo da Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Em dezembro de 1998 se desentendeu com o então diretor jornalístico da emissora Paulo Henrique Amorim, e deixou a emissora.

Convidado pelo então governador eleito Olívio Dutra, tornou-se diretor da TVE RS, criando polêmica em meados do ano 2000 ao retirar do ar alguns programas, como o Observatório da Imprensa.

Em 2004, ganhou um processo trabalhista contra a Rede Bandeirantes, por redução salarial indevida.

Atualmente, prossegue a carreira acadêmica na UFRGS e apresenta programas na Rádio da Universidade.

Jornalistas de Santa Catarina
Professores da Universidade Federal do Rio Grande do Sul
Naturais de Lages
Radialistas de Santa Catarina